Пужі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.
  Пужі (308—309) - сколиця Китаю, Династія Рання Чжао

Див. також
Пуж